О́лах () — венгерская фамилия. Известные носители:

 Олах, Бенедек (род. 1991) — финский теннисист.
 Олах, Джордж (1927—2017) — американский химик-органик.
 Олах, Ибойа (род. 1978) — венгерская певица.
 Олах, Иштван (1926—1985) — венгерский государственный деятель, министр обороны Венгерской Народной Республики.
 Олах, Каталин (род. 1968) — венгерская ориентировщица, двукратная чемпионка мира по спортивному ориентированию.
 Олах, Ладислав Данилович (1911—1989) — венгерский и советский барабанщик-джазмен.
 Олах, Миклош (1493—1568) — венгерский историк, поэт и гуманист.